Stanisław Hutten-Czapski (1779–1844) – pułkownik Armii Księstwa Warszawskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari i Legii Honorowej
 Stanisław Gedeon Czapski (1898–1959) – podporucznik kawalerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych (trzykrotnie), brat Józefa
 Stanisław Karol Czapski (ur. 1901) – porucznik pilot Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości z Mieczami i Krzyżem Walecznych

Zobacz też 
 Hutten-Czapski

Przypisy